Freywille (Фрайвилле) — австрийский ювелирный дом, специализирующийся на изделиях из эмали в сочетании с драгоценными металлами. Штаб-квартира компании расположена в Вене. Ранее использовалось название Michaela Frey Emaillemanufaktur.

История 
Компания была основана в 1951 году Микаэлой Фрай. В 1969 году к компании присоединился доктор Фридрих Вилле в качестве бухгалтера и юриста. В 1972 году доктор Вилле заступил на пост главы компании. В 1980 году после смерти Микаэлы Фрай, Фридрих Вилле стал единственным собственником компании. В качестве главного дизайнера он пригласил художницу Симону Грюнбергер, только что окончившую Университет прикладного искусства в Вене, которая впоследствии стала его супругой.

Производство 
Компания полностью находится в частной собственности. Продукция распространяется как в собственных магазинах под собственной маркой, так и в магазинах беспошлинной торговли.

Фирма использует собственную технологию производства горячей эмали, при производстве наносится и сплавляется несколько слоёв эмали, каждый слой обжигается при высоких температурах. Законченный фрагмент эмали фиксируется в оправе, после чего наносятся краски.

Выпускаются кольца, браслеты, серьги, кулоны, цепочки, броши, галстуки, запонки, зажимы для галстука, ремни, брелоки, гавроши, платки, шали, пашмины, торсады, часы, письменные принадлежности, сумки и клатчи. Также под маркой Freywille выпускаются кварцевые часы (фирма  делает только художественное оформление изделия).

В дизайне изделий компания часто использует мотивы картин популярных европейских художников: Климта, Хундертвассера, Моне, Мухи.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Micaela Taroni. Frey Wille gibt in Italien Gas. WirtschaftsBlatt, 15.03.2010
 Christina Weniger. M. Frey: Edel-Emailschmuck feiert heuer 50-Jahr-Jubiläum. Wiener Zeitung, 07.04.2005

Компании Австрии
Ювелирные фирмы